

Aziende
Code Red – casa di produzione statunitense

Informatica 
 Code Red – virus

Musica 
 Code Red – album di DJ Jazzy Jeff & the Fresh Prince del 1993
 Code Red – album dei Sodom del 1999
 Code Red – traccia dell'album American Doll Posse di Tori Amos del 2007
 Code Red – album di Monica del 2015

Televisione 
 Codice rosso fuoco (Code Red) – serie televisiva statunitense nel 1981-1982 prodotta da Irwin Allen